Val van Kabul (2001)
 Val van Kabul (2021)